Pixendorf ist der Name von

 Pixendorf (Gemeinde Michelhausen), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Michelhausen, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Pixendorf ist der Name folgender Personen:
 Hans Rueber zu Pixendorf (1529–1584), kaiserlicher Feldoberst und österreichisch-ungarischer General